|-
|(52501)||1996 DJ2|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,174|| align=right|5,39|| align=right|3,668||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52502)||1996 EZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,129|| align=right|2,48|| align=right|3,768||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52503)||1996 EX15|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,109|| align=right|5,84|| align=right|3,691||MBA||13. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52504)||1996 FQ2|| align=right|16,5|| align=right|2,438|| align=right|0,127|| align=right|0,70|| align=right|3,806||MBA||19. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52505)||1996 FD4|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,206|| align=right|4,47|| align=right|3,628||MBA||22. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52506)||1996 FK4|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,123|| align=right|1,27|| align=right|3,680||MBA||23. marec 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(52507)||1996 GC1|| align=right|15,7|| align=right|2,437|| align=right|0,170|| align=right|3,07|| align=right|3,804||MBA||12. april 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(52508)||1996 GK5|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,146|| align=right|3,46|| align=right|3,709||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52509)||1996 GP9|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,087|| align=right|3,08|| align=right|4,298||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52510)||1996 GA11|| align=right|16,1|| align=right|2,718|| align=right|0,129|| align=right|1,96|| align=right|4,480||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52511)||1996 GH12|| align=right|12,0|| align=right|5,243|| align=right|0,066|| align=right|9,41|| align=right|12,01||JUT||15. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52512)||1996 GO19|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,113|| align=right|6,92|| align=right|4,056||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52513)||1996 GZ20|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,150|| align=right|11,18|| align=right|3,518||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52514)||1996 HG3|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,114|| align=right|5,96|| align=right|4,300||MBA||17. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52515)||1996 HL12|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,139|| align=right|0,65|| align=right|3,689||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52516)||1996 HO20|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,147|| align=right|3,30|| align=right|3,743||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52517)||1996 HZ23|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,162|| align=right|12,97|| align=right|4,072||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52518)||1996 HE25|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,159|| align=right|3,57|| align=right|4,320||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52519)||1996 JL1|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,049|| align=right|14,40|| align=right|4,220||MBA||15. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52520)||1996 JK3|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,189|| align=right|11,68|| align=right|3,664||MBA||9. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52521)||1996 JU3|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,112|| align=right|3,60|| align=right|3,708||MBA||9. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52522)||1996 JW10|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,177|| align=right|3,21|| align=right|3,742||MBA||15. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52523)||1996 JE16|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,161|| align=right|4,04|| align=right|4,466||MBA||15. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52524)||1996 PH|| align=right|16,1|| align=right|2,568|| align=right|0,188|| align=right|2,63|| align=right|4,115||MBA||8. avgust 1996||Kleť||Klet
|-
|(52525)||1996 PJ|| align=right|15,5|| align=right|1,921|| align=right|0,091|| align=right|23,60|| align=right|2,661||MBA||8. avgust 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(52526)||1996 PF3|| align=right|15,8|| align=right|1,929|| align=right|0,095|| align=right|23,09|| align=right|2,680||MBA||15. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52527)||1996 PM5|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,133|| align=right|10,14|| align=right|4,687||MBA||10. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52528)||1996 PM9|| align=right|14,1|| align=right|2,906|| align=right|0,099|| align=right|2,13|| align=right|4,954||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52529)||1996 RQ|| align=right|15,3|| align=right|1,925|| align=right|0,073|| align=right|18,24|| align=right|2,670||MBA||7. september 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(52530)||1996 TW3|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,022|| align=right|2,97|| align=right|5,167||MBA||8. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52531)||1996 TB8|| align=right|13,8|| align=right|2,958|| align=right|0,048|| align=right|7,91|| align=right|5,086||MBA||12. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(52532)||1996 TP8|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,053|| align=right|11,78|| align=right|5,342||MBA||9. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52533)||1996 TJ10|| align=right|14,4|| align=right|1,958|| align=right|0,081|| align=right|19,02|| align=right|2,739||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52534)||1996 TB15|| align=right|15,0|| align=right|1,924|| align=right|0,052|| align=right|19,91|| align=right|2,668||MBA||7. oktober 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(52535)||1996 TU19|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,073|| align=right|9,16|| align=right|5,441||MBA||5. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52536)||1996 TB20|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,069|| align=right|9,32|| align=right|5,161||MBA||5. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52537)||1996 TL32|| align=right|14,1|| align=right|3,174|| align=right|0,123|| align=right|6,89|| align=right|5,654||MBA||9. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52538)||1996 TT39|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,171|| align=right|3,57|| align=right|3,575||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52539)||1996 TB41|| align=right|14,3|| align=right|3,003|| align=right|0,100|| align=right|11,28|| align=right|5,202||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52540)||1996 TJ48|| align=right|13,0|| align=right|2,968|| align=right|0,114|| align=right|11,03|| align=right|5,114||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52541)||1996 VB|| align=right|15,2|| align=right|2,882|| align=right|0,054|| align=right|1,00|| align=right|4,892||MBA||1. november 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52542)||1996 VU4|| align=right|13,7|| align=right|2,999|| align=right|0,164|| align=right|13,90|| align=right|5,193||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52543)||1996 VA11|| align=right|14,3|| align=right|3,168|| align=right|0,048|| align=right|8,55|| align=right|5,638||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52544)||1996 VC11|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,103|| align=right|16,44|| align=right|5,329||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52545)||1996 VW12|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,160|| align=right|5,43|| align=right|5,578||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52546)||1996 XW|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,094|| align=right|11,33|| align=right|5,120||MBA||1. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(52547)||1996 XQ1|| align=right|13,1|| align=right|3,087|| align=right|0,066|| align=right|22,81|| align=right|5,423||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52548)||1996 XD2|| align=right|14,7|| align=right|3,226|| align=right|0,115|| align=right|4,14|| align=right|5,793||MBA||3. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52549)||1996 XB31|| align=right|14,1|| align=right|3,164|| align=right|0,053|| align=right|10,29|| align=right|5,627||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52550)||1996 YB3|| align=right|12,6|| align=right|3,149|| align=right|0,039|| align=right|14,73|| align=right|5,587||MBA||30. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(52551)||1997 AL|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,055|| align=right|8,37|| align=right|5,621||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52552)||1997 AD17|| align=right|14,1|| align=right|3,221|| align=right|0,117|| align=right|11,63|| align=right|5,780||MBA||14. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52553)||1997 CA16|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,087|| align=right|5,56|| align=right|4,472||MBA||6. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52554)||1997 EN3|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,142|| align=right|5,78|| align=right|3,448||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52555)||1997 EK4|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,059|| align=right|3,86|| align=right|3,435||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52556)||1997 ET35|| align=right|14,2|| align=right|3,193|| align=right|0,147|| align=right|6,27|| align=right|5,705||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52557)||1997 EK41|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,121|| align=right|3,37|| align=right|3,386||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52558)||1997 FR|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,451||MBA||27. marec 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(52559)||1997 FN3|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,210|| align=right|4,89|| align=right|3,654||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52560)||1997 GL14|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,139|| align=right|2,73|| align=right|3,555||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52561)||1997 GT14|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,101|| align=right|7,29|| align=right|3,505||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52562)||1997 GY17|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,061|| align=right|6,64|| align=right|3,364||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52563)||1997 GY18|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,037|| align=right|4,00|| align=right|3,438||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52564)||1997 GN21|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,161|| align=right|4,75|| align=right|3,556||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52565)||1997 GO22|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,777||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52566)||1997 GP27|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,138|| align=right|1,96|| align=right|3,490||MBA||2. april 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52567)||1997 HN2|| align=right|12,0|| align=right|5,196|| align=right|0,071|| align=right|21,44|| align=right|11,85||JUT||28. april 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52568)||1997 HJ8|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,237|| align=right|2,13|| align=right|3,671||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52569)||1997 HJ11|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,291|| align=right|3,41|| align=right|3,624||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52570)||1997 JC1|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,129|| align=right|13,76|| align=right|3,683||MBA||1. maj 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(52571)||1997 KJ2|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,169|| align=right|5,77|| align=right|3,605||MBA||29. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52572)||1997 LL|| align=right|15,8|| align=right|2,489|| align=right|0,222|| align=right|7,54|| align=right|3,927||MBA||3. junij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52573)||1997 LM12|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,091|| align=right|7,56|| align=right|3,795||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52574)||1997 MS2|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,185|| align=right|13,97|| align=right|4,178||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52575)||1997 MY5|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,124|| align=right|10,15|| align=right|4,096||MBA||26. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52576)||1997 MW6|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,252|| align=right|11,37|| align=right|3,739||MBA||28. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52577)||1997 MJ7|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,131|| align=right|10,67|| align=right|4,126||MBA||27. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52578)||1997 NE|| align=right|16,6|| align=right|2,447|| align=right|0,123|| align=right|1,89|| align=right|3,827||MBA||1. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52579)||1997 NH|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,164|| align=right|3,80|| align=right|4,073||MBA||1. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52580)||1997 NO|| align=right|15,5|| align=right|2,417|| align=right|0,059|| align=right|6,50|| align=right|3,756||MBA||1. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52581)||1997 NB1|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,167|| align=right|2,56|| align=right|3,694||MBA||3. julij 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(52582)||1997 NE6|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,068|| align=right|9,91|| align=right|4,020||MBA||9. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52583)||1997 NY6|| align=right|14,9|| align=right|2,513|| align=right|0,121|| align=right|12,65|| align=right|3,983||MBA||2. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52584)||1997 OV1|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,050|| align=right|6,20|| align=right|3,612||MBA||30. julij 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(52585)||1997 ON2|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,151|| align=right|8,43|| align=right|4,122||MBA||29. julij 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(52586)||1997 PB|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,131|| align=right|4,35|| align=right|3,487||MBA||1. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52587)||1997 PD|| align=right|14,1|| align=right|2,429|| align=right|0,281|| align=right|12,59|| align=right|3,785||MBA||1. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52588)||1997 PD1|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,058|| align=right|2,35|| align=right|3,750||MBA||3. avgust 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|52589 Montviloff||1997 PY3|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,137|| align=right|3,71|| align=right|3,564||MBA||12. avgust 1997||Pises||Pises
|-
|(52590)||1997 PC5|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,173|| align=right|1,64|| align=right|3,627||MBA||11. avgust 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52591)||1997 QD|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,308|| align=right|13,00|| align=right|4,268||MBA||22. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(52592)||1997 QC2|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,283|| align=right|6,59|| align=right|4,405||MBA||27. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52593)||1997 QF2|| align=right|13,2|| align=right|3,068|| align=right|0,142|| align=right|12,91|| align=right|5,373||MBA||27. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52594)||1997 RF3|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,229|| align=right|5,51|| align=right|3,583||MBA||5. september 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(52595)||1997 RT3|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,073|| align=right|3,43|| align=right|4,308||MBA||1. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(52596)||1997 RO8|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,172|| align=right|4,43|| align=right|4,178||MBA||4. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52597)||1997 RM9|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,162|| align=right|12,58|| align=right|4,563||MBA||15. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(52598)||1997 SR3|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,210|| align=right|2,31|| align=right|4,322||MBA||25. september 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(52599)||1997 SK4|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,110|| align=right|2,65|| align=right|4,356||MBA||27. september 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52600)||1997 SP10|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,180|| align=right|10,49|| align=right|3,848||MBA||26. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|52601 Iwayaji||1997 SJ16|| align=right|16,3|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|6,85|| align=right|4,362||MBA||29. september 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(52602)||1997 TY5|| align=right|14,0|| align=right|2,921|| align=right|0,065|| align=right|3,26|| align=right|4,991||MBA||2. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(52603)||1997 TV9|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,239|| align=right|4,89|| align=right|4,216||MBA||5. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|52604 Thomayer||1997 TZ9|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,122|| align=right|6,49|| align=right|4,292||MBA||5. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(52605)||1997 TK11|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,100|| align=right|14,02|| align=right|4,220||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52606)||1997 TM13|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,184|| align=right|0,92|| align=right|3,757||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52607)||1997 TX16|| align=right|14,3|| align=right|2,516|| align=right|0,029|| align=right|11,23|| align=right|3,989||MBA||7. oktober 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(52608)||1997 TM19|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,157|| align=right|12,33|| align=right|4,311||MBA||10. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(52609)||1997 TK24|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,055|| align=right|3,76|| align=right|4,522||MBA||5. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52610)||1997 UK1|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|4,226||MBA||23. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52611)||1997 UL3|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,203|| align=right|14,32|| align=right|4,052||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52612)||1997 UH5|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,130|| align=right|13,05|| align=right|4,177||MBA||27. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52613)||1997 UK10|| align=right|14,1|| align=right|2,726|| align=right|0,179|| align=right|11,74|| align=right|4,501||MBA||29. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52614)||1997 UP10|| align=right|15,1|| align=right|2,701|| align=right|0,065|| align=right|6,76|| align=right|4,437||MBA||29. oktober 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52615)||1997 UY12|| align=right|16,0|| align=right|2,885|| align=right|0,098|| align=right|2,37|| align=right|4,900||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52616)||1997 UB20|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,117|| align=right|7,84|| align=right|4,399||MBA||25. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52617)||1997 VH1|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,088|| align=right|13,11|| align=right|4,215||MBA||1. november 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(52618)||1997 VP2|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,167|| align=right|14,69|| align=right|4,147||MBA||4. november 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52619)||1997 VR2|| align=right|15,2|| align=right|2,527|| align=right|0,059|| align=right|8,25|| align=right|4,017||MBA||1. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52620)||1997 VQ3|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,184|| align=right|8,71|| align=right|4,466||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52621)||1997 VW4|| align=right|13,2|| align=right|2,573|| align=right|0,114|| align=right|14,14|| align=right|4,126||MBA||4. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52622)||1997 VT5|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,183|| align=right|9,99|| align=right|4,311||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52623)||1997 VY6|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,236|| align=right|1,03|| align=right|4,603||MBA||6. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(52624)||1997 VW8|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,189|| align=right|9,74|| align=right|4,439||MBA||2. november 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(52625)||1997 WD|| align=right|14,4|| align=right|2,606|| align=right|0,064|| align=right|15,03|| align=right|4,205||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52626)||1997 WL1|| align=right|14,5|| align=right|2,646|| align=right|0,163|| align=right|9,24|| align=right|4,304||MBA||19. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52627)||1997 WU2|| align=right|12,6|| align=right|3,175|| align=right|0,072|| align=right|22,86|| align=right|5,658||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52628)||1997 WO3|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,049|| align=right|2,50|| align=right|4,273||MBA||16. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52629)||1997 WA8|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,226|| align=right|2,75|| align=right|4,473||MBA||23. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(52630)||1997 WL8|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,035|| align=right|4,93|| align=right|4,497||MBA||20. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52631)||1997 WC21|| align=right|14,1|| align=right|2,658|| align=right|0,300|| align=right|5,10|| align=right|4,333||MBA||20. november 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(52632)||1997 WN21|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,185|| align=right|16,75|| align=right|4,206||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52633)||1997 WL23|| align=right|15,7|| align=right|2,694|| align=right|0,207|| align=right|2,81|| align=right|4,420||MBA||30. november 1997||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(52634)||1997 WR28|| align=right|13,3|| align=right|2,684|| align=right|0,180|| align=right|12,02|| align=right|4,397||MBA||24. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52635)||1997 WC32|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,065|| align=right|4,81|| align=right|4,600||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52636)||1997 WO34|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,069|| align=right|21,13|| align=right|4,244||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52637)||1997 WH35|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,081|| align=right|5,20|| align=right|4,624||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52638)||1997 WD36|| align=right|14,3|| align=right|2,890|| align=right|0,034|| align=right|1,27|| align=right|4,911||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52639)||1997 WF45|| align=right|13,7|| align=right|2,768|| align=right|0,098|| align=right|9,98|| align=right|4,605||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52640)||1997 WJ46|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,147|| align=right|9,05|| align=right|3,535||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52641)||1997 WZ54|| align=right|15,4|| align=right|2,687|| align=right|0,061|| align=right|1,25|| align=right|4,404||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52642)||1997 WB55|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,028|| align=right|2,16|| align=right|4,197||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52643)||1997 XK|| align=right|14,4|| align=right|2,702|| align=right|0,118|| align=right|4,64|| align=right|4,441||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52644)||1997 XR10|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,151|| align=right|2,69|| align=right|4,222||MBA||8. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52645)||1997 XR13|| align=right|11,8|| align=right|5,145|| align=right|0,043|| align=right|11,99|| align=right|11,67||JUT||2. december 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(52646)||1997 YC|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,119|| align=right|5,93|| align=right|4,425||MBA||18. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52647)||1997 YD4|| align=right|14,6|| align=right|2,931|| align=right|0,070|| align=right|3,58|| align=right|5,018||MBA||23. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52648)||1997 YN5|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,165|| align=right|12,06|| align=right|5,348||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|52649 Chrismith||1997 YX11|| align=right|13,9|| align=right|3,037|| align=right|0,058|| align=right|9,15|| align=right|5,293||MBA||27. december 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(52650)||1997 YF15|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,194|| align=right|8,51|| align=right|5,140||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52651)||1997 YF18|| align=right|13,2|| align=right|3,134|| align=right|0,135|| align=right|11,77|| align=right|5,547||MBA||27. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52652)||1997 YV18|| align=right|13,8|| align=right|2,808|| align=right|0,202|| align=right|8,37|| align=right|4,705||MBA||31. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52653)||1998 AJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,835|| align=right|0,071|| align=right|3,69|| align=right|4,772||MBA||3. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52654)||1998 AK5|| align=right|13,6|| align=right|2,983|| align=right|0,052|| align=right|9,50|| align=right|5,151||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52655)||1998 AF6|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,129|| align=right|7,17|| align=right|3,565||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52656)||1998 AN6|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,077|| align=right|10,69|| align=right|5,647||MBA||4. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52657)||1998 AK7|| align=right|12,6|| align=right|3,152|| align=right|0,103|| align=right|21,39|| align=right|5,594||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52658)||1998 BJ6|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,194|| align=right|8,31|| align=right|4,665||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52659)||1998 BQ6|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,031|| align=right|7,21|| align=right|4,659||MBA||19. januar 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(52660)||1998 BJ8|| align=right|14,5|| align=right|2,979|| align=right|0,174|| align=right|9,39|| align=right|5,141||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52661)||1998 BT8|| align=right|13,2|| align=right|3,108|| align=right|0,044|| align=right|21,21|| align=right|5,480||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52662)||1998 BW12|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,167|| align=right|13,23|| align=right|4,561||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52663)||1998 BV18|| align=right|15,1|| align=right|3,049|| align=right|0,247|| align=right|3,54|| align=right|5,322||MBA||23. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52664)||1998 BA21|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,082|| align=right|3,17|| align=right|4,859||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52665)||1998 BM30|| align=right|14,2|| align=right|2,999|| align=right|0,137|| align=right|8,62|| align=right|5,194||MBA||30. januar 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(52666)||1998 BL33|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,216|| align=right|14,91|| align=right|5,637||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52667)||1998 CT1|| align=right|14,3|| align=right|2,909|| align=right|0,074|| align=right|17,38|| align=right|4,961||MBA||1. februar 1998||Burlington||T. Handley
|-
|(52668)||1998 CA5|| align=right|13,0|| align=right|3,080|| align=right|0,054|| align=right|8,30|| align=right|5,405||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52669)||1998 DO2|| align=right|13,3|| align=right|3,148|| align=right|0,183|| align=right|14,12|| align=right|5,585||MBA||20. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52670)||1998 DC3|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,051|| align=right|10,92|| align=right|5,044||MBA||20. februar 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(52671)||1998 DL4|| align=right|14,2|| align=right|2,866|| align=right|0,160|| align=right|13,04|| align=right|4,851||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52672)||1998 DH5|| align=right|13,8|| align=right|3,140|| align=right|0,080|| align=right|9,59|| align=right|5,562||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52673)||1998 DW5|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,204|| align=right|22,03|| align=right|5,563||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52674)||1998 DZ8|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,105|| align=right|5,79|| align=right|5,453||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52675)||1998 DJ9|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,049|| align=right|10,70|| align=right|5,628||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52676)||1998 DF16|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,117|| align=right|18,10|| align=right|5,639||MBA||26. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52677)||1998 DY20|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,301|| align=right|17,83|| align=right|5,713||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52678)||1998 DC21|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,065|| align=right|9,56|| align=right|5,140||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52679)||1998 DZ22|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,052|| align=right|8,49|| align=right|5,128||MBA||24. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52680)||1998 DX29|| align=right|14,7|| align=right|3,202|| align=right|0,113|| align=right|2,31|| align=right|5,729||MBA||21. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52681)||1998 DK34|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,140|| align=right|0,93|| align=right|5,665||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52682)||1998 DM34|| align=right|13,8|| align=right|3,178|| align=right|0,071|| align=right|9,07|| align=right|5,666||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52683)||1998 DF35|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,150|| align=right|1,42|| align=right|3,414||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52684)||1998 EQ8|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,032|| align=right|3,21|| align=right|4,682||MBA||2. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52685)||1998 EZ9|| align=right|15,1|| align=right|3,162|| align=right|0,169|| align=right|10,35|| align=right|5,622||MBA||11. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52686)||1998 EN11|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,164|| align=right|26,65|| align=right|5,598||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52687)||1998 EO13|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,037|| align=right|14,52|| align=right|5,523||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52688)||1998 FL1|| align=right|13,7|| align=right|2,995|| align=right|0,055|| align=right|11,90|| align=right|5,183||MBA||21. marec 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(52689)||1998 FF2|| align=right|19,0|| align=right|1,562|| align=right|0,293|| align=right|10,99|| align=right|1,952||AMR||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52690)||1998 FO2|| align=right|16,3|| align=right|1,891|| align=right|0,117|| align=right|24,21|| align=right|2,599||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52691)||1998 FC6|| align=right|15,4|| align=right|3,169|| align=right|0,160|| align=right|2,66|| align=right|5,640||MBA||18. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52692)||1998 FO8|| align=right|12,1|| align=right|3,167|| align=right|0,182|| align=right|16,68|| align=right|5,636||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52693)||1998 FH13|| align=right|14,0|| align=right|3,173|| align=right|0,144|| align=right|6,27|| align=right|5,650||MBA||26. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52694)||1998 FL28|| align=right|14,7|| align=right|2,898|| align=right|0,086|| align=right|0,52|| align=right|4,933||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52695)||1998 FG32|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,109|| align=right|17,00|| align=right|5,644||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52696)||1998 FC51|| align=right|15,5|| align=right|3,125|| align=right|0,131|| align=right|2,51|| align=right|5,525||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52697)||1998 FJ51|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,132|| align=right|6,75|| align=right|5,555||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52698)||1998 FK54|| align=right|13,7|| align=right|2,981|| align=right|0,057|| align=right|11,02|| align=right|5,147||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52699)||1998 FO56|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,128|| align=right|9,43|| align=right|5,660||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52700)||1998 FG62|| align=right|15,0|| align=right|3,287|| align=right|0,220|| align=right|2,56|| align=right|5,960||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52701)||1998 FL69|| align=right|14,5|| align=right|3,139|| align=right|0,108|| align=right|2,12|| align=right|5,559||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52702)||1998 FR71|| align=right|13,0|| align=right|3,964|| align=right|0,128|| align=right|2,44|| align=right|7,891||HLD||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52703)||1998 FW72|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,143|| align=right|0,95|| align=right|5,410||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52704)||1998 FX74|| align=right|12,4|| align=right|3,163|| align=right|0,122|| align=right|9,87|| align=right|5,623||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52705)||1998 FA77|| align=right|13,4|| align=right|3,093|| align=right|0,068|| align=right|7,97|| align=right|5,439||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52706)||1998 FO77|| align=right|12,9|| align=right|3,495|| align=right|0,057|| align=right|9,48|| align=right|6,532||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52707)||1998 FE81|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,123|| align=right|6,11|| align=right|5,706||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52708)||1998 FS82|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,161|| align=right|6,76|| align=right|5,523||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52709)||1998 FA84|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,107|| align=right|12,36|| align=right|5,373||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52710)||1998 FS90|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,120|| align=right|4,75|| align=right|3,530||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52711)||1998 FE104|| align=right|13,7|| align=right|3,080|| align=right|0,070|| align=right|9,24|| align=right|5,404||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52712)||1998 FK107|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,034|| align=right|8,21|| align=right|5,413||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52713)||1998 FQ113|| align=right|12,8|| align=right|3,172|| align=right|0,072|| align=right|7,09|| align=right|5,649||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52714)||1998 FP115|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,203|| align=right|9,09|| align=right|5,277||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52715)||1998 FR116|| align=right|14,8|| align=right|3,193|| align=right|0,124|| align=right|3,95|| align=right|5,706||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52716)||1998 FT120|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,126|| align=right|1,79|| align=right|5,347||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52717)||1998 FV121|| align=right|15,4|| align=right|3,138|| align=right|0,089|| align=right|1,56|| align=right|5,558||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52718)||1998 FL126|| align=right|14,7|| align=right|3,126|| align=right|0,163|| align=right|18,44|| align=right|5,526||MBA||27. marec 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(52719)||1998 FV130|| align=right|15,3|| align=right|3,179|| align=right|0,134|| align=right|5,14|| align=right|5,669||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52720)||1998 FY147|| align=right|13,8|| align=right|3,239|| align=right|0,075|| align=right|14,04|| align=right|5,829||MBA||26. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52721)||1998 FH148|| align=right|15,2|| align=right|3,186|| align=right|0,175|| align=right|3,39|| align=right|5,685||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52722)||1998 GK|| align=right|14,7|| align=right|1,933|| align=right|0,159|| align=right|24,79|| align=right|2,688||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52723)||1998 GP2|| align=right|12,2|| align=right|3,170|| align=right|0,061|| align=right|17,92|| align=right|5,643||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52724)||1998 GC4|| align=right|13,1|| align=right|2,989|| align=right|0,102|| align=right|14,35|| align=right|5,166||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52725)||1998 GF5|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,161|| align=right|15,84|| align=right|5,464||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52726)||1998 GY6|| align=right|13,4|| align=right|2,850|| align=right|0,037|| align=right|17,66|| align=right|4,811||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52727)||1998 GG9|| align=right|13,5|| align=right|3,143|| align=right|0,153|| align=right|20,53|| align=right|5,570||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52728)||1998 GW9|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,185|| align=right|14,82|| align=right|5,607||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52729)||1998 GZ9|| align=right|13,8|| align=right|3,137|| align=right|0,025|| align=right|12,67|| align=right|5,554||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52730)||1998 HN4|| align=right|16,3|| align=right|2,178|| align=right|0,296|| align=right|8,27|| align=right|3,214||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52731)||1998 HU12|| align=right|13,7|| align=right|3,013|| align=right|0,147|| align=right|24,27|| align=right|5,230||MBA||23. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52732)||1998 HT15|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,139|| align=right|10,90|| align=right|5,692||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52733)||1998 HP21|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,183|| align=right|15,51|| align=right|5,475||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52734)||1998 HV32|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,183|| align=right|25,91|| align=right|5,448||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52735)||1998 HR33|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,103|| align=right|4,58|| align=right|5,670||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52736)||1998 HA61|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,053|| align=right|16,86|| align=right|5,523||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52737)||1998 HS83|| align=right|15,2|| align=right|3,229|| align=right|0,086|| align=right|9,52|| align=right|5,800||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52738)||1998 HW108|| align=right|14,2|| align=right|3,053|| align=right|0,222|| align=right|11,33|| align=right|5,335||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52739)||1998 HP109|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,190|| align=right|11,23|| align=right|5,343||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52740)||1998 HB113|| align=right|13,2|| align=right|3,125|| align=right|0,115|| align=right|12,50|| align=right|5,524||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52741)||1998 HW116|| align=right|13,6|| align=right|3,008|| align=right|0,111|| align=right|13,82|| align=right|5,217||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52742)||1998 HV126|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,158|| align=right|4,94|| align=right|5,348||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52743)||1998 HW135|| align=right|12,9|| align=right|2,978|| align=right|0,024|| align=right|10,35|| align=right|5,138||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52744)||1998 HO136|| align=right|13,8|| align=right|3,160|| align=right|0,050|| align=right|11,56|| align=right|5,616||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52745)||1998 HL137|| align=right|13,7|| align=right|3,116|| align=right|0,127|| align=right|14,14|| align=right|5,500||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(52746)||1998 HS149|| align=right|16,1|| align=right|2,271|| align=right|0,207|| align=right|4,23|| align=right|3,422||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52747)||1998 HM151|| align=right|7,9|| align=right|44,65|| align=right|0,061|| align=right|0,55|| align=right|299||CBW||29. april 1998||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(52748)||1998 JJ1|| align=right|15,0|| align=right|1,934|| align=right|0,093|| align=right|19,90|| align=right|2,688||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52749)||1998 KN8|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,071|| align=right|22,73|| align=right|5,552||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52750)||1998 KK17|| align=right|16,5|| align=right|1,426|| align=right|0,525|| align=right|11,15|| align=right|1,702||APL||29. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov